Алекса́ндр Сергеевич Петро́в:
 Петров, Александр Сергеевич (1922—1973) — советский футболист.
 Петров, Александр Сергеевич (род. 1983) — эстонский хоккеист.